Даа () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Даа, Людвиг Кристенсон (1809—1877) — норвежский публицист и ученый.
 Даа, Людвиг Людвигсен (1834—1910) — норвежский писатель, историк.
 Даа, Людвиг (1829—1893) — норвежский политик.